Ukrainischer Nationalrat steht für:

 Ukrainischer Nationalrat, 1918–1919, siehe Ukrainischer Nationalrat der Westukrainischen Volksrepublik
 Ukrainischer Nationalrat für Kiew, 1941–1942
 Ukrainischer Nationalrat für Lwiw, 1941–1942
 Allukrainischer Nationalrat, 1944–1946
 Ukrainischer Nationalrat (1948–1992), Vertretung der Ukrainer im Exil